Курак:
 Курак (хлопок) — нераскрывшиеся коробочки хлопчатника, оставшаяся на растениях после дефолиации или заморозков.
 Курак, Адам Михайлович — российский борец классического стиля.